Topfkuchen steht für:

 einen Rührkuchen
 einen rheinischen Kartoffelkuchen, siehe Potthucke